Albumy
 All My Love – album Cliffa Richarda wydany w 1970 r.
 All My Love – album Peabo Brysona wydany w 1989 r.
 All My Love – album Estebana wydany w 2001 r.
 All My Love – album SS501 wydany w 2009 r.
 Utwory
 „All My Love” – utwór Ala Jolsona wydany 1947 r.
 „All My Love” – singel Patti Page wydany w 1950 r.
 „All My Love (Solo Tu)” – singel Cliffa Richarda wydany w 1967 r.
 „All My Love” – utwór Joego Ely’ego z albumu Joe Ely, wydany w 1997 r.
 „All My Love” – utwór Led Zeppelin z albumu In Through the Out Door, wydany w 1979 r.
 „All My Love” – singel Queen Pen z albumu My Melody, wydany w 1998 r.
 „All My Love” – utwór A*Teens z albumu Teen Spirit, wydany w 2001 r.
 „All My Love” – utwór SS501z albumu All My Love, wydany w 2009 r.
 „All My Love” – singel Richarda Beynona i Zena Freemana wydany w 2013 r.
 „All My Love” – utwór Major Lazer z albumu The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (Original Motion Picture Soundtrack), wydany w 2014 r.

Zobacz też 
 „All My Loving” – singel The Beatles z albumów With The Beatles oraz All My Loving, wydany w 1963 r.
 All My Loving – minialbum The Beatles wydany w 1964 r.
 „All My Loving/Koibito” – singel Masaharu Fukuyamy wydany w 1993 r.